Die Saison 2011/12 der Schleswig-Holstein-Liga war die 65. Spielzeit der Fußball-Schleswig-Holstein-Liga und die 18. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Saison startete am 5. August 2011 und endete am 26. Mai 2012. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde der Vorjahresmeister VfR Neumünster mit acht Punkten Vorsprung auf den ETSV Weiche. Neben Neumünster gelang auch dem ETSV Weiche der Regionalliga-Aufstieg, nachdem sie sich in zwei Aufstiegsspielen gegen einen Vertreter der Oberliga Niedersachsen, den SV Holthausen/Biene, durchsetzten.

Die Abstiegsränge belegten der FT Eider Büdelsdorf, Husumer SV, SV Schackendorf und Breitenfelder SV.

Aus der Verbandsliga Schleswig-Holstein stiegen der TuS Hartenholm, FC Dornbreite, TSV Altenholz und Schleswig 06 als jeweilige Staffelsieger auf. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister gelang der TuRa Meldorf und dem SSC Hagen Ahrensburg ebenfalls der Aufstieg.

Der Torschützenkönig wurde Christopher Kramer von der zweiten Mannschaft von Holstein Kiel mit 24 Treffern.

Tabelle 

	

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Schleswig-Holstein-Liga 
Aufgrund zwei freier Startplätze in der Schleswig-Holstein-Liga zur folgenden Spielzeit spielten die vier Vizemeister der Verbandsligen in einer Einfachrunde zwei weitere Aufsteiger aus.

Die TuRa Meldorf und der SSC Hagen Ahrensburg stiegen in die Schleswig-Holstein-Liga auf.

|}

Weblinks 
 Schleswig-Holstein-Liga 2011/12 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2011
Schleswig-Holstein-Liga 2011/12